La Courage League 1996-1997 fu la decima edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese.

I London Wasps si aggiudicarono il loro secondo titolo. Al termine della stagione vennero retrocesse West Hartlepool e Orrell, mentre dalla seconda divisione vennero promosse Richmond e Newcastle. Venne introdotto anche un play-off in cui la nona e la decima classificata si scontravano in gare di andata e ritorno con la terza e la quarta classificata della seconda divisione.

Squadre partecipanti

Elenco incontri (parziale)

Classifica

Note